Krogla ima več pomenov:

 v matematiki je krogla simetrično telo
 v topologiji krogla (topologija)
 v športu je krogla pripomoček pri nekaterih panogah: atletika, balinanje, biljard
 suvanje krogle (včasih na kratko kar krogla) je atletska disiplina
 pri orožju je krogla del naboja (izstrelek)